Alexander Johnston kan syfta på bland andra:

* Alexander Johnston (1815–1891), skotsk konstnär 
 Alexander Johnston (1849–1889), amerikansk historiker
 
 Alexander Robert Johnston (1812–1888), brittisk kolonial ämbetsman

Se även 
 Alexander Johnson
 Alexander Johnstone